Okręty US Navy o nazwie USS  "Cowpens":
 Pierwszy  był lekkim lotniskowcem. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi  jest krążownikiem rakietowym. Wszedł do służby w 1991.

Cowpens